Miejscowości w USA:
 Granite Falls – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine
 Granite Falls – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caldwell
 Granite Falls – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish
Gminy w USA:
 Granite Falls (ang. Granite Falls Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Chippewa